Chase Hill steht für:

 Chase Hill (Maryland), Ort im US-Bundesstaat Maryland	

Erhebungen in den Vereinigten Staaten:
 Chase Hill (Androscoggin County, Maine)	
 Chase Hill (Somerset County, Maine)	
 Chase Hill (Montana)	
 Chase Hill (Carroll County, New Hampshire)	
 Chase Hill (Merrimack County, New Hampshire)	
 Chase Hill (New York)	
 Chase Hill (Rhode Island)	
 Chase Hill (Vermont)	
 Chase Hill (Wisconsin)